Кузаро има више значења:

 Кузаро, Кузаро (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кузаро (Кирога), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кузаро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику